The Wheel of Life (1914), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Wallace Reed
The Wheel of Life (1929), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger